Szwajcaria:
 Vuisternens-devant-Romont – gmina w kantonie Fryburg, w okręgu Glâne
 Vuisternens-en-Ogoz – miejscowość w gminie Gibloux, w kantonie Fryburg, w okręgu Sarine